Ка́кумяэ () — деревня в волости Винни  уезда Ляэне-Вирумаа, Эстония.

География 
Расположена в 7 километрах от уездного центра — города Раквере — и в 2 километрах от волостного центра — посёлка Паюсти. Высота над уровнем моря — 106 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 78 человек, из них 75 (96,2 %) — эстонцы.

Численность населения деревни Какумяэ:

История 
Официально Какумяэ стала деревней с 1997 года, до этого была часть посёлка Паюсти. Планировка поселения началась в 1974 году.

Инфраструктура 
В деревне есть центральное водоснабжение, система уличного освещения, установлена мачта мобильной телефонной связи.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Винни (волость)